

Patronyme
 Alexis Sentenac (1975- ), auteur de bande dessinée français
 Julien Sentenac (1986- ), joueur de rugby à XV français.
 Joseph Sentenac (1835-1915), homme politique français.
 Lucien Lafont de Sentenac (1893-1986), officier des haras français.
Paul Sentenac (1884-1958) homme de lettres et critique d'art français
 René Sentenac (1930-1957), militaire français.

Toponymie
 Sentenac-d'Oust est une commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
 Sentenac-de-Sérou est une commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
 Suc-et-Sentenac est une commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.

Homonymie
Homonymie de patronyme